Села:
 Сингаї — Житомирська область, Коростенська міська громада
 Сингаї — Житомирська область, Народицька селищна громада